Чоловік — людина чоловічої статі у шлюбі, партнер дружини.

?